Coalfield ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coalfield (Tennessee)
 Coalfield (Washington)
 Coalfield (West Virginia)